Adelbert van Egmond, heilige en missionaris in Holland uit de 8e eeuw
Adelbert I van Ivrea, Frans graaf uit de 10e eeuw
Adelbert I van La Marche, Frans graaf uit de 10e eeuw
Adelbert II van La Marche, Frans graaf uit de 11e eeuw
Adelbert III van La Marche, Frans graaf uit de 12e eeuw
Adelbert IV van La Marche, Frans graaf uit de 12e eeuw
Adelbert II van Périgord, Frans graaf uit de 12e eeuw
Adelbert von Chamisso, Frans schrijver, Duitstalig (1781–1838)
Adelbert Wells Sprague, Amerikaans componist, muziekpedagoog en dirigent (1881–1956)
Adelbert Foppe, Nederlands kunstenaar (1942–2021)
Adelbert Nelissen, Nederlands alternatief genezer (1948–2014)

Zie ook 
Albert (voornaam), met diverse naamvarianten